Desesperación hace referencia a varios artículos:

Sentimiento
Desesperación, pérdida total de la esperanza y también a la cólera, despecho o enojo.

Literatura
Desesperación (novela), de terror, escrita por Stephen King y publicada en 1996;

Cine
Desesperación, título que recibió en Argentina la película Stage Fright de Alfred Hitchcock, conocida en otros países hispanohablantes como Pánico en la escena.
Desesperación (película), título que recibió en España la película Despair – Eine Reise ins Licht de Rainer Werner Fassbinder.

Además
Los soldados de la desesperación, nombre que se dio en Francia a los que se sublevaron en junio de 1848. Se les llamó así porque los que tomaron parte en la sublevación lo hicieron por miseria.

Véase también

Desperado